Gillingham est une ville du Dorset.
 Gillingham est une ville du Kent.
 Gillingham Football Club est un club de football basé à Gillingham.
 Gillingham est un village du Norfolk.

 Gillingham est une communauté non incorporée du Wisconsin.